Signifikant kan syfta på:
Signifikans – inom statistiken ett begrepp för att ange att ett observerat värde i en undersökning avviker från ett hypotetiskt värde eller annat jämförelsevärde
Mest signifikanta siffra – siffra som har det största värdet
Minst signifikanta siffra – siffra som har det minsta värdet
Signifikanta siffror – ett mått på hur noggrant ett tal är